Edward John Herrmann (1913–1999) – amerykański biskup katolicki
 Edward Herrmann (1943–2014) – amerykański aktor, reżyser
 Ed Herrmann, Edward Herrmann (1946–2013) – amerykański baseballista

Zobacz też 
 Eduard Herrmann (1836–1916) – niemiecki biskup katolicki